Die Pekao Szczecin Open 2022 waren ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. September 2022 in Stettin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2022 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 11. und 12. September 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 131 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 118 kB)

ATP Challenger Tour 2022
Tennisturnier in Stettin